Kreuzhof ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Kreuzhof (Donauwörth), Ortsteil der Stadt Donauwörth, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Kreuzhof (Eggenthal), Ortsteil der Gemeinde Eggenthal, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Kreuzhof (Hainsfarth), ein Wohnplatz in der Gemeinde Hainsfarth, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Kreuzhof (München), Stadtviertel Münchens im Stadtteil Forstenried
 Kreuzhof (Regensburg), Ortsteil der kreisfreien Stadt Regensburg, Bayern
 Kreuzhof (bei Rockenhausen), Wohnplatz der Gemeinde Niederkirchen (Westpfalz), Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
Bauten:
 Schloss Emsburg, Salzburg

Siehe auch:
 Kreizhof
 Kreuthof
 Kreuzerhof